Евровизия 2023 (; ) ще бъде 67-то ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Песенният конкурс ще се проведе през май 2023 г. в „Ливърпул Арена“, Ливърпул, Великобритания. Това се случва след като Украйна, победител през 2022 г., с песента „Стефанія“ на групата „Калуш“ с 631 точки, не успява да изпълни изискванията за домакинство на песенния конкурс поради опасения за сигурността, причинени от руската инвазия в страната.

Британската телевизия Би Би Си ще бъде натоварена с домакинството на песенния конкурс. Великобритания ще бъде домакин на песенния конкурс за рекорден 9-ти път (след 1960 г., 1963 г., 1968 г., 1972 г., 1974 г., 1977 г., 1982 г. и 1998 г.). Песенният конкурс ще се състои от два полуфинала на 9 май и 11 май и финал на 13 май 2023 г. Трите шоута ще се проведат в „Ливърпул Арена“ в Ливърпул, която е с капацитет от приблизително 11,000 места.

На 22 февруари 2023 г. се обявява, че водещи на събитието ще бъдат Греъм Нортън, Алиша Диксън, Хана Уодингъм и Юлия Санина.

На 20 октомври 2022 г. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) обявява, че 37 страни ще участват на тазгодишното издание на песенния конкурс, като България, Северна Македония, и Черна гора се оттеглят от участие, след като участват за последно през 2022 г. Това е най-малкият брой участващи страни от 2014 г. насам.

На 22 ноември 2022 г. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) обявява големи промени в системата за гласуване на песенния конкурс през 2023 г. Резултатите от полуфиналите ще се определят единствено чрез зрителско гласуване. Резултатите от финала ще бъдат определени както от журитата, така и от зрителското гласуване. Зрители от неучастващи държави също ще могат да гласуват във всички три шоута, като гласовете им се сумират и представени като един индивидуален набор от точки под общото наименование „Rest of the World“ („Останалата част от света“). Тези зрители ще могат да гласуват чрез онлайн платформа, която изисква притежаване на кредитна или дебитна карта за проверка.

Място 
Песенният конкурс през 2022 г. бе спечелен от Украйна с песента „Стефанія“ на групата „Калуш“ с 631 точки. В съответствие с правилата на Евровизия, Украйна първоначално получава възможността да бъде домакин на песенния конкурс през 2023 г. от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ). Това би трябвало да е третият път, когато Украйна е домакин на песенния конкурс (след 2005 г. и 2017 г.). Въпреки това, поради руската инвазия в страната, се повдигат спекулации, че страната няма да бъде в състояние да бъде домакин на събитието, след като не може да гарантира пълната сигурност по време на събитието. Поради това няколко страни изразяват интерес да бъдат домакин в случай, че Украйна не може, като това са Италия, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция и Великобритания.

На 16 май 2022 г. Никола Чернотицки, председател на украинската телевизия UA:PBC, заявява, че се има желание песенния конкурс да бъде в Украйна, и че страната ще може да гарантира безопасността на всички участващи страни и техните делегации по време на събитието. Чернотицки по-късно заявява, че UA:PBC ще започне дискусии с ЕСРТ относно домакинството на песенния конкурс на 20 май 2022 г.

На 16 юни 2022 г. украинската телевизия UA:PBC и украинското правителство провеждат среща с ЕСРТ, за да обсъдят потенциалните опции и места за домакинстване в Украйна. На срещата се предлагат Лвов, Закарпатската област и Киев като потенциални места за домакинстване на песенния конкурс през 2023 г.

На 17 юни 2022 г. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) официално обявява, че Украйна няма да бъде страна-домакин на състезанието през 2023 г., след внимателни оценки, както с националната телевизия UA:PBC, така и със специалисти по сигурност от други страни. Поради този факт, започват дискусии с телевизията на страната заела второ място през 2022 г., британската Би Би Си, за потенциално домакинство във Великобритания през 2023 г. Великобритания преди е била домакин на песенния конкурс вместо страната-победител (през 1960 г., 1963 г., 1972 г. и 1974 г.). Последният път, в който Великобритания е била домакин на песенния конкурс е през 1998 г. в Бирмингам.

В същото време председателят на украинската телевизия UA:PBC и украинския министър на културата, заедно с украинските победители в Евровизия - Руслана, Джамала и „Калуш“, публикуват съвместно изявление, в което изискват допълнителни разговори с ЕСРТ относно домакинството на събитието в Украйна, като тази позиция е подкрепена и от тогавашния британски министър-председател Борис Джонсън. На 23 юни 2022 г. в последващо изявление на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) се потвърждава решението домакин на събитието да не е Украйна, като се подчертават съображенията за сигурност за това и същевременно се настоява процеса по избор на страна-домакин да не бъде политизиран.

Това е първият път след 1980 г., в който състезанието няма да се провежда в страната-победител от предходната година. Това е и първият път, в който това се случва след въвеждането на полуфиналите през 2004 г.

На 25 юли 2022 г. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) и британската телевизия Би Би Си обявяват, че песенния конкурс през 2023 г. ще се проведе във Великобритания. Това ще бъде 9-ия път, в който Великобритания ще бъде домакин на песенния конкурс (след 1960 г., 1963 г., 1968 г., 1972 г., 1974 г., 1977 г., 1982 г. и 1998 г.). Също така се потвърждава, че Украйна, като страна-победител през 2022 г., ще се класира автоматично на финала през 2023 г.

На 7 октомври 2022 г. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) и британската телевизия Би Би Си официално обявяват, че песенния конкурс през 2023 г. ще се проведе в Ливърпул, като трите шоута ще бъдат приети в „Ливърпул Арена“.

Разпределение 
На 31 януари 2023 г. в Ливърпул бе изтеглен жребий, за да се определи в кой от двата полуфинала ще участват 31 страни. Тези 31 страни са разпределени в пет урни. 15 страни ще участват на първия полуфинал, а 16 страни ще участват във втория полуфинал. В отделен жребий бе определено в кой от двата полуфинала ще гласуват Голямата петорка (страната-домакин Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и победителя от 2022 г. Украйна.

Полуфинали

Първи полуфинал – 9 май 
Първият полуфинал ще се проведе на 9 май 2023 г. 15 страни ще участват на първия полуфинал. Германия, Италия и Франция също ще се включат в гласуването, както и неучастващи страни под общото наименование „Rest of the World“ („Останалата част от света“).

Втори полуфинал – 11 май 
Вторият полуфинал ще се проведе на 11 май 2023 г. 16 страни ще участват на втория полуфинал. Великобритания, Испания и Украйна също ще се включат в гласуването, както и неучастващи страни под общото наименование „Rest of the World“ („Останалата част от света“).

Финал – 13 май 
Финалът ще се проведе на 13 май 2023 г. 26 страни ще участват на финала, от които Голямата петорка (страната-домакин Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция), победителя от 2022 г. Украйна и 10-те победителя от първия и втория полуфинал. Всички 37 участващи страни ще се включат в гласуването, както и неучастващи страни под общото наименование „Rest of the World“ („Останалата част от света“).

Източници

Външни препратки 

 www.esctoday.com
 www.esc-history.com
 www.eurovision.tv
 www.wiwibloggs.com
 www.eurovision-bulgaria.com

Евровизия по година
Музикални фестивали във Великобритания
Култура в Лондон
2023 година